Samsung Apps steht für:

 Samsung Apps (Smartphones), Software für mobile Geräte
 Samsung Apps (Smart TV), Software für Fernsehgeräte und Heimkinogeräte